L’étang Rompu ou Étang-Rompu est le nom porté par plusieurs étangs ou cours d'eau français parmi lesquels :

 l'étang Rompu, un étang de la forêt de Rambouillet,
 le ruisseau de l'Étang-Rompu, dans le département de la Dordogne.